Апостольский нунций в Королевство Эсватини — дипломатический представитель Святого Престола в Эсватини. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Эсватини была учреждена на постоянной основе 12 марта 1992 года.

В настоящее время Апостольским нунцием в Эсватини является архиепископ, назначенный Папой Франциском.

История 
Апостольская нунциатура в Эсватини была учреждена 12 марта 1992 года, бреве Quo plenius confirmentur папы римского Иоанна Павла II. Однако апостольский нунций не имеет официальной резиденции в Эсватини, в его столице Мбабане и является апостольским нунцием по совместительству, эпизодически навещая страну. Резиденцией апостольского нунция в Эсватини является Претория — столица ЮАР.

Апостольские нунции в Эсватини

Апостольские про-нунции 
 Амброзе Баттиста де Паоли, титулярный архиепископ Лареса — (17 апреля 1993 — 11 ноября 1997 — назначен апостольским нунцием в Японии);
 Мануэл Монтейру де Каштру, титулярный архиепископ Беневентума — (2 февраля 1998 — 1 марта 2000 — назначен апостольским нунцием в Испании и Андорре);
 Бласку Франсишку Колласу, титулярный архиепископ Оттавы — (24 июня 2000 — 17 августа 2006, в отставке);
 Джеймс Патрик Грин, титулярный архиепископ Альтино — (23 сентября 2006 — 15 октября 2011 — назначен апостольским нунцием в Перу);
 Марио Роберто Кассари, титулярный архиепископ Тронто — (10 марта 2012 — 22 мая 2015 — назначен апостольским нунцием на Мальте);
 Питер Брайан Уэллс, титулярный архиепископ Марсианополиса — (13 июня 2016 — 8 февраля 2023 — назначен апостольским нунцием в Камбодже и Таиланде).

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Свазиленде на gcatholic.org;
 Quo plenius confirmentur.

Свазиленд